Paul Weitz (ruimtevaarder), Amerikaans astronaut
 Paul Weitz (regisseur), Amerikaans regisseur